El Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme 2009 va ser el desè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 24 i el 26 de juliol del 2009 al Circuit de Donington Park, Anglaterra.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

Gran Bretanya
Competicions motociclistes al Regne Unit